|-
| 83701 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83702 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83703 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83704 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83705 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83706 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83707 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83708 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83709 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83710 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83711 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83712 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83713 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83714 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83715 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83716 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83717 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83718 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83719 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83720 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83721 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83722 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83723 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83724 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83725 - || || 15 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83726 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83727 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83728 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83729 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83730 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83731 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83732 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83733 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83734 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83735 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83736 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83737 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83738 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83739 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83740 - || || 8 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83741 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83742 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83743 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83744 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83745 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83746 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83747 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83748 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83749 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83750 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83751 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83752 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83753 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83754 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83755 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83756 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83757 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83758 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83759 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83760 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83761 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83762 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83763 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83764 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83765 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83766 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83767 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83768 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83769 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83770 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83771 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83772 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83773 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83774 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83775 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83776 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83777 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83778 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83779 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83780 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83781 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83782 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83783 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83784 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83785 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83786 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83787 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83788 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83789 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83790 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83791 - || || 13 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83792 - || || 13 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83793 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83794 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83795 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83796 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83797 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83798 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83799 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83800 - || || 14 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
3